Gymnastik under sommer-OL 2012 i London bestod af tre discipliner: Gymnastik, som arrangeres i The O2 Arena i perioden fra 28. juli til 7. august 7, rytmisk gymnastik, som arrangeres i Wembley Arena i perioden 9. til 12. august, og trampolin, som arrangeres i O2 Arena i perioden 3. til 4. august.

Medaljeoversigt

Referencer 

Sportsgrene under sommer-OL 2012
2012